

Patronymes 
Avdeïev (masculin ; ) ou Avdeïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Aleksandr Avdeïev, premier commandant de la villa Ipatiev
 Alexandre Avdeïev (1946-), ambassadeur russe à Paris, ministre de la culture de la fédération de Russie
 Alexeï Avdeïev (1819-1885), architecte russe
 Anna Avdeïeva (1985-), athlète russe, spécialiste du lancer du poids
 Anton Avdeïev (1986-), escrimeur russe
 Ioulianna Avdeïeva (1985-), pianiste russe
 Sergueï Avdeïev (1956-), cosmonaute russe

 Famille Avdeïev, famille de la noblesse russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe